Александер има више значења:
 Александер
 Округ Александер (Илиноис)
 Округ Александер (Северна Каролина)
 Александер (Ајова)
 Александер (Њујорк)
 Александер (Арканзас)
 Александер (Канзас)
 Александер (Северна Дакота)